Francesco di Cossé-Brissac (1585-1651) – secondo duca di Brissac
Francesco di Cossé-Brissac (1868-1944) – undicesimo duca di Brissac
Francesco di Cossé-Brissac – tredicesimo duca di Brissac, attualmente in carica